Michelangelo Schipa (1854-1939) – storico italiano.
 Tito Schipa (1888-1965) – tenore e attore italiano.
 Tito Schipa Jr. (1946-vivente) – cantautore, compositore, regista, attore e produttore italiano.